Niemcy:
 Wölfershausen – dzielnica Heringen (Werra)
 Wölfershausen – część gminy (Ortsteil) Grabfeld w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Schmalkalden-Meiningen